Mackenroth ist ein deutscher Familienname. Träger dieses Namens sind unter anderem:

Anna Mackenroth (1861–1936), deutsche Juristin
Geert Mackenroth (* 1950), deutscher Jurist, Sächsischer Staatsminister der Justiz
Gerhard Mackenroth (1903–1955), deutscher Sozialökonom (Mackenroth-These)

Sonstiges
 Mackenroth-These

Siehe auch:
 Mackenrodt
 Mackerodt